Аэропорт Миляс-Бодрум (; ) — международный аэропорт на юго-западе Турции, обслуживающий регион между городами Миляс и Бодрум. Расположен в 36 километрах к северо-востоку от Бодрума и 16 километрах к югу от Миляса в провинции Мугла.

Эксплуатацию аэропорта осуществляет турецкий аэропортовый холдинг TAV Airports.

Авиакомпании и направления 
аэропорт Миляс-Бодрум обслуживает рейсы следующих авиакомпаний:

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт аэропорта на английском языке
 Официальный сайт аэропорта на турецком языке
 Аэропорт Миляс-Бодрум на сайте Devlet Hava Meydanları İşletmesi  
 

Аэропорты Турции